Ossido cerico, o diossido di cerio, chiamato anche Ceria

Persone 
Edmond Ceria (1884-1955) - pittore francese
Ugo Ceria (1900-1979) - calciatore italiano